Arendsee bezeichnet:

Ortschaften

 Arendsee (Altmark), Stadt im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Arendsee (Kühlungsborn), Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, bis 1938 Ortsname des westlichen Ortsteils von Kühlungsborn, siehe Kühlungsborn – Die Ursprünge
 Arendsee (Nordwestuckermark), Gemeindeteil von Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Arendsee (Wandlitz), Wohnplatz in Wandlitz, Landkreis Barnim, Brandenburg

Gewässer

 Arendsee (See), See im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Klöster

 Kloster Arendsee, ehemaliges Benediktinerinnen-Kloster in Arendsee (Altmark)

Schiffe
 Arendsee ist der Name eines Schiffes der Poseidon-Klasse der DSR, welches am 30. Juli 1984 im Hafen von Luanda durch zwei Haftminen schwer beschädigt und später aufgegeben werden musste.

Arendsee ist der Familienname folgender Personen:

 Martha Arendsee (1885–1953), deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Verwaltungsgemeinschaft Arendsee
 Arndtsee